Franz Krauß bzw. Franz Krauss ist der Name folgender Personen:

* Franz von Krauß (Jurist) (1837–1919), österreichischer Verwaltungsjurist und Polizeipräsident
 Franz von Krauß (Architekt) (1865–1942), österreichischer Architekt
 Franz Krauss (Maler) (1872–1967), Schweizer Maler 
 Franz Krauß (Mathematiker) (1889–1982), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Franz Krauss (Ingenieur) (* 1928), deutscher Ingenieur und Professor für Baukonstruktion